Gozdków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Gozdków, village de la voïvodie de Łódź
 Gozdków, village de la voïvodie de Mazovie